Joice steht für:

 Joice (Iowa), Ort im Worth County
 Joice-Eisfall, Gletscherbruch im Viktorialand, Antarktika
 Kia Joice, Pkw-Modell von Kia Motors

Siehe auch:
 Joyce